Bumstead ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Bumstead (* 1995), kanadischer Bodybuilder
 Henry Bumstead (1915–2006), US-amerikanischer Filmarchitekt
 Henry A. Bumstead (1870–1920), US-amerikanischer Physiker